Це список найбільших пасажирських суден в історії суднобудування. Категорія не включає вантажні судна, які мають житло для обмеженої кількості пасажирів, наприклад перевезення, які колись були поширеними в морях, де пасажирські перевезення є другорядними у порівнянні з вантажними перевезеннями.

Хронологічна шкала

19 століття

20 століття

21 століття

Примітки 

Пасажирські судна
Переліки кораблів